Николай Поликарпов:
 Поликарпов, Николай Александрович (1939—2015) — народный депутат СССР.
 Поликарпов, Николай Дмитриевич (1876—1924) — русский архитектор московского модерна.
 Поликарпов, Николай Иванович (в монашестве Митрофан; 1871—1934) — епископ Русской православной церкви, епископ Бакинский и Прикаспийский.
 Поликарпов, Николай Николаевич (1892—1944) — российский и советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1940).
 Поликарпов, Николай Петрович (?—1914) — российский военный архивист и историк Отечественной войны 1812 года, полковник. 
 Поликарпов, Николай Платонович (род. 1961) — народный депутат СССР от Марийской АССР (1990—1991).